Офицерское собрание — общество офицеров воинской части (полка, отдельного батальона, корабля) в вооружённых силах России имперского периода, своеобразного рода клуба офицерского состава формирований армии и флота, являлось самостоятельной постоянно действующей общественной организацией войсковой единицы (единицы сил — кают-компания).

Для офицеров нескольких частей войск (сил), управлений и заведений, имеющих офицерские собрания, на основании правил Положения 1884 года об офицерских собраниях (устраиваемых в отдельных частях), с разрешения командующих войсками в военных округах, квартирующих совместно (то есть в одном месте, гарнизон) учреждались военные собрания.

Также название зданий, сооружений, домов где в своё время размещались военные или офицерские собрания.

В современный период России словосочетание офицерское собрание включается в название всевозможных организаций.

История 
Офицерский корпус России являлся особым сословием в Российской Империи. Начало зарождения офицерских собраний для воспитания, общения, отдыха, сближения, развлечения и сплочения офицерских коллективов относится ко второй половине XVIII века. В 1779 году в Новгородском пехотном полку, который дислоцировался в городе Тихвин, был образован своеобразный клуб штаб- и обер-офицеров полка. Через три года в 1782 году военный клуб появился и в городе Санкт-Петербург, столице Российской Империи. Инициативу по организации общественных офицерских организаций поддержали на флоте Империи, учредив на общественных началах в 1786 году Кронштадтский морской клуб. Проявляя заботу и понимая важность научного образования и воинских (флотских) коллективов, в начале XIX века по указанию военного министерства в некоторых местах создаются военные библиотеки и «офицерские ресторации». В частности, они были организованы в гарнизонных войсках, где военная служба совмещалась с ведением хозяйства для содержания личного и конного состава полков. Для гарнизонных частей был разработан специальный устав, в котором серьезное внимание уделялось организации бытовых вопросов, самообразованию, развлечениям, несению службы офицерами этих частей.

В 1869 году при Военном министерстве была создана особая комиссия, для изучения и обобщения опыта устройства и работы офицерских клубов, собраний, библиотек в некоторых частях и гарнизонах Петербургского, Варшавского, Виленского и Финляндского военных округов.

4 ноября 1874 года приказом по военному ведомству был введен Устав офицерских собраний. А при военном министре Д. А. Милютине в 1884 году приказом по военному ведомству было введено в действие «Положение об офицерских собраниях в отдельных частях войск».

К концу XIX века создание офицерских собраний в частях и на кораблях армии и флота практически завершилось.

Руководство и членство 
В офицерское собрание, то есть в общество офицеров воинской части (полка, отдельного батальона, корабля) в вооружённых силах имперского периода России входили:
 действительные члены офицерского собрания (все штаб- и обер-офицеры, служащие в части, состояли обязательно);
 временные члены офицерского собрания (могли быть военные врачи и военные чиновники, занимающие в части штатные должности, офицеры, состоящие в запасе, и другие);
 гости офицерского собрания (могли быть как военнослужащие, так и гражданские лица, но они вводились в офицерское собрание только по рекомендации членов офицерского собрания).

Семейства членов офицерского собрания и гостей допускали только в особо назначенные для того дни и часы.

Вольноопределяющиеся в офицерское собрание не допускались.

Общие собрания действительных членов офицерского собрания ежегодно избирали:
 распорядительный комитет для заведования хозяйственной частью, как правило, из трёх членов;
 хозяина собрания (он же заведующий столовой);
 библиотекаря;
 и других лиц, если к тому встречалась надобность.

Предназначение 
Офицерское собрание было предназначено для достижения следующих целей:
 взаимного сближение членов офицерского общества и поддержку между ними правильных товарищеских отношений;
 развитие в среде офицеров военного образования;
 доставление им развлечения в свободное от службы время;
 удешевление жизни офицеров.
В офицерских собраниях должны были соблюдаться все требования воинской дисциплины.

Состав 
В состав офицерского собрания входили члены офицерского собрания и средства офицерского собрания.
  
Средства офицерского собрания составлялись из суммы:
 членских взносов;
 денег, поступающих за игры и тому подобное;
 из суммы, отпускаемой от казны на улучшение общественного быта офицеров.

Для пособия офицерским собраниям в найме помещений, в смету Главного штаба вносятся особые суммы, в 1888 году достигшие 236 210 рублей.

При офицерских собраниях для достижения этих целей по мере возможностей учреждались:
 библиотека;
 столовая;
 фехтовальный зал;
 гимнастический зал;
 стрельбище;
 и тому подобное;
проводились (устраивались) следующие мероприятия:
 танцевальные вечера;
 музыкальные вечера;
 домашние спектакли;
 лекции;
 сообщения;
 разборы и решения тактических задач;
 и прочие мероприятия.
В офицерских собраниях были запрещены:
 маскарады;
 азартные игры;
 карточные игры не на наличные денежные средства (Подпрапорщикам, эстандарт-юнкерам и подхорунжим всякого рода игры в офицерском собрании были воспрещены).

Дислокация 
Как правило, офицерское собрание, размещалось в казарменных зданиях, а если оно не могло быть там устроено, то на средства офицерского собрания нанимались помещения (здания, дома, комплекс зданий) в городах по месту дислокации полков, на престижных улицах и площадях в центре города.

ВС СССР 
Деятельность офицерских собраний дореволюционного типа была прекращена в 1918 году в связи с отменой чинов (офицерских званий).

В формированиях Вооружённых Сил СССР офицерские собрания начали возрождаться (с другими задачами) в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Известна, в частности, директива командующего Закавказским фронтом генерала армии И. В. Тюленева от 6 октября 1943 года, учреждающая офицерские собрания «во всех отдельных батальонах, полках, учебных заведениях и военных учреждениях». 

Офицерское собрание в/части в Советской армии представляло собой заседание всего офицерского состава, обычно в клубе части. Из числа наиболее авторитетных офицеров выбирался президиум и секретарь, который протоколировал ход собрания. Целью данного сбора была выработка коллективного решения по текущим проблемам в части. Повестка собрания доводилась до присутствующих командиром части или одним из его заместителей. В общем, порядок такого собрания сильно походил на партийное собрание, но отличался присутствующим контингентом — на офицерском собрании присутствовали только офицеры, тогда как на партийном — все коммунисты, независимо от званий. К сожалению, офицерские собрания в дальнейшем ввели в перечень обязательных мероприятий и постепенно они превращались в простую формальность.

Вновь интерес к офицерским собраниям дореволюционного варианта в Советской Армии появился с началом перестройки. 20 мая 1989 года Министром обороны СССР утверждается Временное положение об офицерском собрании в Вооруженных Силах СССР, а 14 декабря 1990 года — уже постоянное Положение об офицерском собрании в ВС СССР. Но из-за скоро последовавшего распада СССР сколько-нибудь значительную роль в жизни ВС СССР советские офицерские собрания сыграть не смогли.

ВС России 
С постепенным сломом советской системы в вооружённых силах отошли в небытие и офицерские собрания в ВС России. Попытки их возрождения предпринимаются, но пока они не играют сколько-нибудь заметной роли в армейской жизни.

Примечания

Литература 
 Положения, приложение к XX книге, Свод военных постановлений, , издательство 1897 года.
 Положение об офицерском собрании в Вооруженных Силах Российской Федерации, Приложение к приказу Министра обороны Российской Федерации № 147, от 1992 года.
 Бородин Н. Офицерское собрание в Российской Армии: история, традиции и пути повышения его роли в современных условиях. // Ориентир. — 2004. — № 5. — С. 68 — 71.
 Константинов Г. Н. Не для отдыха и развлечений. Об офицерских собраниях в русской армии конца XIX века. // Военно-исторический журнал. — 1997. — № 4. — С. 81 — 83.
 Коровин В. М. , Свиридов В. А. Суды чести и офицерские собрания на страже военных традиций в XIX — начале XX века. // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 11. — С.3-6.
 Маковейчук Ю. Старые добрые офицерские собрания. // Ориентир. — 2002. — № 4. — С. 74 — 77.
 Назаров А. От клуба офицеров к офицерскому собранию. // Ориентир. — 2000. — № 11. — С. 73 — 75.
 Печень Н. Возрождение из забвения. — , 1993. — С. 50 — 63.
 Тихомиров А. В. Нормативно-правовые основы создания и деятельности офицерских собраниях в Российской армии. // Военно-исторический журнал. — 2009. — № 4. — С. 56 — 60.
 Новые требования к офицерскому корпусу // Вестник военной информации. — 2003. — № 2. — С. 6 — 9.

Ссылки 
 Сайт Центра патриотического воспитания молодежи «Офицерское собрание». 
 Сайт предприятия. 
 Сайт общероссийской общественной организации «Русское Офицерское Собрание». 
 сайт «Красной звезды». 
 Сайт Документация Вооруженных Сил России. 
 А. П. Чехов, Пээгель Юхан, Я погиб в первое военное лето.

Военное строительство
Офицерские собрания